Niethammer peut faire référence à : 
 Barbara Niethammer (née en 1967), mathématicienne allemande.
 Friedrich Immanuel Niethammer (1766–1848), théologien luthérien allemand.
 Lutz Niethammer (né en 1939), historien allemand.